Xiao Xiang Dong Er (chino:赵娜, Pinyin: Zhao Na) es una escritora china. Nació en 08 de octubre de 1987 en Qingdao, Shandong, China. Anteriormente conocida como Zhao Na, la escritora representativa de las novelas "Nuevos viajes en el tiempo", conocida como la primera persona en "Novelas de viajes en el tiempo de agentes femeninos", desencadenó una ola de novelas de viajes en el tiempo de agentes en la literatura en línea, en sus obras han sido adaptadas en series de televisión.

Carrera 
En marzo del 2018, Xiaoxiang Dong'er apareció en la portada del número 21 de la revista "Network Circle" de Orange Melon.

Libros 
Tian Xia Wu Shuang《天下无双》
Ban Xia《半夏》
San Sheng San Shi Chen Xi Yuan《三生三世宸汐缘》
11 Chu Te Gong Huang Fei《11處特工皇妃》

Series de Televisión
Princess Agents (2017)
Arsenal Military Academy (2019)
Love and Destiny (2019) 
Couple of Mirrors (2021)
The Demon Hunter's Romance (2023)
Tian Xia Wu Shuang (2024)

Enlaces externos
https://baike.baidu.com/item/%E6%BD%87%E6%B9%98%E5%86%AC%E5%84%BF
https://movie.douban.com/celebrity/1374398/

Escritoras de China